Монте-Карло () — місто у князівстві Монако, відоме своїми казино.

Також це може бути:

Географія 
 Монтекарло () — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Лукка.

Спорт 
 Траса Монте-Карло ( «Коло Монако, Монакське коло») — одна з найвідоміших трас у автоперегонах, регулярно використовується для гонок у Формулі-1 (Гран-прі Монако).

Наука 
 Метод Монте-Карло — загальна назва групи числових методів, що використовуються для вирішення задач у фізиці, математиці, економіці, оптимізації, теорії управління тощо.

Розваги 
 Казино Монте-Карло — ігровий і розважальний комплекс у Монте-Карло, Монако.